Василий Александрович (Алексеевич) Икорников (1859/1860 — 1888) — русский писатель.

Биография 
Родился  года.

Ещё обучаясь в Ларинской гимназии, которую окончил в 1879 году, сотрудничал в журнале «Детское чтение» В. П. Острогорского.

Через несколько лет после окончания гимназии поступил на Юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Студентом помещал рецензии книг, рассказы, стихотворения и театральные заметки в журналах «Ребус», «Театр», «Русская Мысль», «Воспитание и обучение». В 1885 и 1887 годах выпустил под редакцией В. П. Острогорского две биографии в серии «Русские писатели в школе»: «В. А. Жуковский» и «М. Ю. Лермонтов».

Умер  года будучи студентом последнего курса университета.

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Ларинской гимназии
Русские писатели XIX века